Ловчий великий литовский () — должность в Великом княжестве Литовском. Следил за лесами, в которых охотился великий князь, распоряжался охотой.

Должность существовала с XV века. С конца XVI века ловчий княжеский, позже ловчий великий ВКЛ, имел заместителя — ловчего дворного (подловчего),
С конца XVII века — почётный титул государственного сановника без определённых обязанностей, такое же положение занимали и ловчие земские в поветах.

Список великих ловчих литовских

См. также 
 Великие ловчие коронные
 Ловчие надворные литовские
 Ловчие надворные коронные

Литература 
 Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч. — Менск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005. — 788 с.: іл. ISBN 985-11-0378-0.
 Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego: 1385—1795. — Kraków, 1885.
 Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. T. 1—31. — Poznań, 1879—1908.

Ловчие великие литовские
Должностные лица Великого княжества Литовского
должностные лица Речи Посполитой